Імінокислоти (, ) —
 1. Будь-які карбонові кислоти, які мають імінозамісник HN=, який заміщує два атоми Н. Скорочена форма терміна імінокарбонові кислоти.
 2. Застарілий термін для імідокислот, а теж для азацикло-алкан-2-карбонових кислот (пр., пролін).

Література 
 

Хімічна термінологія